Lykóstomo kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Lykóstomo (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Péllis, 
 Lykóstomo (ort i Grekland, Epirus), 

Robotskapade Greklandförgreningar